L’EuroCoupe de basket-ball 2021-2022, aussi appelée 7DAYS EuroCup pour des raisons de naming, est la  édition de l'Eurocoupe.

Format de la compétition 
Euroleague Basketball a dévoilé en juillet 2021 un nouveau format de compétition. Les  participantes sont réparties en  de 10 clubs, qui se jouent en matchs aller-retour. À l'issue de la saison régulière, les huit premiers de chaque groupe se qualifient pour les phases finales, où l'avantage du terrain est donné aux mieux classés.

Les finalistes de cette compétition sont automatiquement qualifiés pour la saison 2023-2024 de l'Euroligue.

Les équipes participantes 

La liste des  participantes est validée par le bureau exécutif de l'ECA le .

Liste des  qualifiées pour la saison régulière de l'EuroCoupe 2022-2023 

  Pallacanestro Brescia
  Reyer Venise Mestre
  Aquila Basket Trente
  Budućnost Podgorica
  Cedevita Olimpija

  JL Bourg-en-Bresse
  Paris Basketball
  Ratiopharm Ulm
  Hamburg Towers
  Joventut Badalona

  Gran Canaria
  Bursaspor
  Türk Telekomspor
  Promithéas Patras
  Hapoël Tel-Aviv

  Panevėžio Lietkabelis
  Śląsk Wrocław
  U-BT Cluj-Napoca
  BC Prometey
  London Lions

Calendrier

Groupe A 

|}

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

Groupe B 

|}

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

Tableau

Récompenses

Notes et références

Voir aussi 
 Euroligue 20222-2023
 Ligue des champions de basket-ball 2022-2023
 Coupe d'Europe FIBA 2022-2023
 Eurocoupe féminine de basket-ball 2022-2023

Lien externe 
  Site officiel

2022-2023
Basket-ball M2
Saison 2022-2023 de basket-ball